Áyios Konstandínos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Mákri, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Áyios Konstandínos (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis), 
 Áyios Konstandínos (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Ágios Konstantínos (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Ágios Konstantínos (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Ágios Konstantínos (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Áyios Konstandínos (ö), Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar